Концерт для фортепиано с оркестром № 19 фа мажор (K. 459) был написан Вольфгангом Амадеем Моцартом, как указано в составленном им каталоге, 11 декабря 1784 года. Концерт был впервые опубликован Иоганном Андре в 1794 году. Автограф произведения сейчас хранится в Берлинской государственной библиотеке.

Структура 
Концерт состоит из трёх частей:
 Allegro, 2/2
 Allegretto, 6/8 (в до мажоре)
 Allegro assai, 2/4

Исполнительский состав 
Концерт написан для фортепиано и оркестра, состоящего из флейты, 2 гобоев, 2 фаготов, 2 валторн и струнных.

Примечания

Литература 
 Hutchings, A. A Companion to Mozart's Piano Concertos, Oxford University Press.
 Mozart, W. A. Piano Concertos Nos. 17–22 in full score. Dover Publications, New York.

Ссылки 
 

Фортепианные концерты Вольфганга Амадея Моцарта